Anglaterra:
 Sudbury (Derbyshire)
 Sudbury (Londres), barri de Londres.
 Sudbury (Suffolk)
 Canadà: Sudbury (Ontàrio)
 Estats Units:
 Sudbury (Massachusetts)
 Sudbury (Vermont)